Modroočko může být:

hovorově: člověk nebo zvíře s modrýma očima

v kultuře
Modroočko (postava) – literární, filmová a divadelní postava malého kocourka siamské kočky
Kocourek Modroočko (film) – československý televizní film z roku 1981 natočený podle pohádky Petra Prchala na motivy knihy Josefa Koláře
Kocourek Modroočko (loutková hra) – loutková divadelní pohádka Petra Prchala na motivy knihy Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka
Kocourek Modroočko (divadelní hra) – hraná divadelní pohádka podle dramatizace Jiřího Untermüllera
Kocourek Modroočko (album) – hudební album pro děti z roku 1999

Související články
Z deníku kocoura Modroočka, dětská kniha kniha Josefa Koláře a ilustrátorky Heleny Zmatlikové
Z deníku kocoura Modroočka (seriál), českoslenský animovaný miniseriál z roku 1974 na motivy knihy Josefa Koláře